Bonnie Prince Charlie est le surnom du prince Charles Édouard Stuart (1720-1788), fils aîné du prince Jacques François Stuart.
 Bonnie Prince Charlie (1948), titre original d'un film britannique d'Anthony Kimmins, avec David Niven dans le rôle-titre, film dont le titre français est La Grande Révolte
 Bonnie Prince Charlie (1923), titre original d'un film muet britannique de Charles Calvert, avec Ivor Novello dans le rôle-titre.,